Le psaume 53 peut désigner :
 le psaume 53 (52) : psaume 53 selon la numérotation hébraïque, psaume 52 selon la numérotation grecque ;
 le psaume 54 (53) : psaume 54 selon la numérotation hébraïque, psaume 53 selon la numérotation grecque.